Міненко — українське прізвище.

Видатні носії 
 Міненко Дмитро Володимирович (1999—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Міненко Любов Павлівна (1950) — українська художниця.
 Міненко Тамара Олексіївна (* 1935) — майстер спорту СРСР з гандболу
 Міненко Юрій (* 1979) — український співак, має рідкісний за природою голос контратенор, лауреат багатьох міжнародних конкурсів, педагог по класу вокалу Одеської консерваторії ім. А. В. Нежданової.

 Міненко Анна Вікторівна (. 1989 року) — ізраїльська легкоатлетка українського походження, що спеціалізується в стрибках у довжину та потрійному стрибку.

Див. також 
 Міненков Михайло Анатолійович (нар. 1977) — російський політичний і державний діяч. Голова міста Невинномиська (з 2016).

Примітки